kpq – codice ISO 639-3 della lingua korupu-sela